«Bandit» — песня американских рэперов Juice WRLD и YoungBoy Never Broke Again, выпущенная в качестве сингла 4 октября 2019 года. Она была последней песней Juice WRLD в качестве ведущего исполнителя до его смерти от сердечного приступа в Международном аэропорту Мидуэй в Чикаго, через несколько дней после его 21-го дня рождения. Песня была спродюсирована Ником Мира и достигла 10-й позиции в американском чарте Billboard Hot 100, став наивысшей позицией синглов NBA Youngboy в чарте и второй наивысшей позицией Juice WRLD, после «Lucid Dreams», которая достигла 2-й позиции в Hot 100. 25 января 2022 вышла бонусная версия второго студийного альбома Death Race for Love, включающая в себя «Bandit».

Текст 
В песне Juice WRLD говорит о краже сердца девушки, говоря, что он «по определению бандит».

Музыкальное видео 
Музыкальный видеоклип был выпущен 4 октября 2019 года и был срежиссирован Коулом Беннеттом. Он был снят в Батон-Руж, штат Луизиана. В видео сопровождении камера показывает Джареда, который поёт, жестикулируя руками, с гостевым певцом YoungBoy. В кадр попадают моменты езды на квадроцикле и курения табака. В клипе иногда появляется девушка Джареда — Ally Lotti

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

История релиза

Сертификации

Примечания

Комментарии

Источники 

Синглы 2019 года
Песни 2019 года
Песни Juice WRLD
Песни, написанные Juice WRLD
Песни YoungBoy Never Broke Again
Песни, написанные Ником Мира